Uwais steht für folgendes:

 Uwais-al-Qaranī-Moschee, eine ehemalige Moschee im syrischen ar-Raqqa

Uwais ist Teil des Namens der folgenden Personen:

 Uwais I. (gest. 1374), dschalairidensischer Herrscher von Irak und Aserbaidschan
 Uwais II. (gest. 1421), dschalairidensischer Herrscher von Basra
 Danish Uwais (* 1997), singapurischer Fußballspieler
 Iko Uwais (* 1983), indonesischer Schauspieler, Stuntman und Martial-arts-Darsteller
 Uwais al-Qaranī, ein islamischer Mystiker im 7. Jahrhundert